Acabaria är ett släkte av koralldjur. Acabaria ingår i familjen Melithaeidae.

Dottertaxa till Acabaria, i alfabetisk ordning 

 Acabaria amboinensis
 Acabaria andamanensis
 Acabaria australis
 Acabaria baladea
 Acabaria bicolor
 Acabaria biserialis
 Acabaria cinquemiglia
 Acabaria confusum
 Acabaria corymbosa
 Acabaria dakini
 Acabaria delicata
 Acabaria divaricata
 Acabaria erythraea
 Acabaria flabellum
 Acabaria formosa
 Acabaria formosum
 Acabaria fragilis
 Acabaria frondosa
 Acabaria furcata
 Acabaria gracillima
 Acabaria haddoni
 Acabaria harbereri
 Acabaria hicksoni
 Acabaria japonica
 Acabaria kuea
 Acabaria laevis
 Acabaria modesta
 Acabaria nuttingi
 Acabaria ouvea
 Acabaria philippinensis
 Acabaria planoregularis
 Acabaria ramulosa
 Acabaria rubeola
 Acabaria rubra
 Acabaria serrata
 Acabaria sinaica
 Acabaria squarrosa
 Acabaria tenuis
 Acabaria triangulata
 Acabaria undulata
 Acabaria valdiviae
 Acabaria variabilis

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Acabaria